Palli (Hiiumaa), een dorp in de Estlandse gemeente Hiiumaa
 Palli (Rõuge), een dorp in de Estlandse gemeente Rõuge
 Pälli, een dorp in de Estlandse gemeente Lääne-Nigula